Schnatterich steht für:
 Schnatterich, Name von Donald Duck in der Schweizer Micky-Maus-Zeitung von 1937
 Schnatterich und Puttiputt, Werke des Kinderbuchillustrators Fritz Baumgarten, siehe Fritz Baumgarten (Illustrator) #aktuell erhältlich